Il doppio femminile del Brisbane International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Dinara Safina e Ágnes Szávay erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno deciso di non partecipare.

Anna-Lena Grönefeld e Vania King hanno vinto in finale, 3–6, 7–5, 10–5, contro Klaudia Jans-Ignacik e Alicja Rosolska.

Teste di serie 

  Cara Black /  Liezel Huber (quarti)
 Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (quarti)

 Viktoryja Azaranka /  Francesca Schiavone (quarti, infortunio) 
 Tiantian Sun /  Zi Yan (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabelloni+

Brisbane International 2009